

Italie du nord

Italie centrale

Mezzogiorno ou Italie du sud

Voir aussi 
 Démographie de l'Italie

Sources 
 ISTAT - Bilancio demografico nazionale 2006

Démographie en Italie
provinces
population